Pstrążnik – dawne miasto w województwie podlaskim

Cieki w Polsce
 Pstrążnik – potok, dopływ Mlecznej
 Pstrążnik – potok, dopływ Ropy

Przypisy